Люнне:

Топоним
Люнне (нем. Lünne) — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония

Фамилия
Люнне, Бьёрн